Condor bzw. Cóndor steht für:

 Hacker-Pseudonym von Kevin Mitnick (* 1963)
 Der Condor, eine Erzählung von Adalbert Stifter
 Cóndor de Plata („silberner Condor“), argentinischer Filmpreis
 Condor Films, Schweizer Filmproduktionsfirma
 Condor (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von 2018
 Cóndor (Zeitung), deutschsprachige Auslandszeitung in Chile
 The Condor, eine Zeitschrift der Cooper Ornithological Society
 JLT Condor, britisches Radsportteam
 SC Condor Hamburg, Sportverein
 im Golfsport ein Score von vier Schlägen unter Par, siehe Double Albatross

Orte und geografische Objekte:
 Condor (Rio Grande do Sul), Ort in Südbrasilien
 Cóndor (Jujuy), Ort in der Provinz Jujuy in Argentinien
 Condor-Halbinsel, Halbinsel an der Ostküste des Palmerlands, Antarktika

Militär:
 Legion Condor der deutschen Wehrmacht im spanischen Bürgerkrieg
 Operation Condor, verschiedene nachrichtendienstliche Operationen

Technik:
 Boeing Condor
 Condor (Fahrgeschäft), ein Fahrgeschäftstyp von Huss Rides
 Condor (Grid Computing), Software der Universität von Wisconsin
 Condor (Walibi Holland), eine Achterbahn
 Rolls-Royce Condor, Flugzeugmotor
 Curtiss Condor, ein Doppeldeckerflugzeug, siehe Curtiss B-2
 Dittmar Condor, Segelflugzeugtyp
 Gossamer Condor, ein muskelkraftbetriebenes Flugzeug
 Focke-Wulf Fw 200, ein Flugzeug (Seeaufklärer und Bomber)
 AGM-53 Condor, Luft-Boden-Rakete
 Antonow An-124, NATO-Codenamen eines Transportflugzeugs
 Argentinische Cóndor-Rakete, ein argentinisches Boden-Boden-Raketenprojekt
 Condor 55, Segeljacht
 SMS Condor, leichter Kreuzer
 Condor (Schiff, 1954), ein Fahrgastschiff in Berlin
 Weidner Condor, siehe Weidner 70 S

Fluggesellschaften:
 Aero Cóndor Perú, Fluggesellschaft aus Peru
 Aerocondor, Fluggesellschaft aus Portugal
 Condor Flugdienst, deutsche Fluggesellschaft
 Condor Luftreederei, ehemalige deutsche Fluggesellschaft
 Syndicato Condor, ehemalige brasilianische Fluggesellschaft

Sonstige Unternehmen:
 Condor Cycles, britischer Fahrradhersteller
 Condor Motor Co, ehemaliger britischer Motorradhersteller
 Condor-Werke, ehemaliger Schweizer Motor- und Fahrradhersteller
 Condor-Werke Gebr. Frede, deutsches Maschinenbauunternehmen (Schaltgeräte, Druckschalter)
 ConPart Verlag (Condor-Interpart), deutscher Comicverlag
 Condor (Versicherung), Versicherungsgesellschaft aus Hamburg, mittlerweile Tochtergesellschaft der R+V Versicherung
 Condor, Markenname des ehemaligen australischen Automobilherstellers Revolution Fibreglass

Personen:
 Lana Condor (* 1997), vietnamesisch-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Condoriri (Begriffsklärung)
 Condorito
 El Condor
 El Cóndor Pasa
 Kondor (Begriffsklärung)
 Condor Circuit

Abkürzung